Ла Гарита има више значења:

 Ла Гарита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Гарита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гарита (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гарита (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гарита (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гарита (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гарита (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гарита (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гарита (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гарита, Ла Мина (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Гарита (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Гарита (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гарита (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гарита (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гарита (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гарита (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гарита (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гарита (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гарита (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гарита (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гарита (Хучитепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Гарита (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Гарита (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гарита (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гарита (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гарита (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гарита (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гарита (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гарита (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гарита (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гарита, Ел Салитре (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гарита (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гарита (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гарита (Сан Хуан Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гарита (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гарита (Тезиутлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гарита (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гарита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гарита (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гарита (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гарита (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гарита (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гарита (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гарита (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гарита (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гарита (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гарита (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гарита (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гарита (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Гарита (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику